Шалва Александрович Карумидзе (, ) — грузинский политик, член Учредительного собрания Грузии.

Биография 
Родился в дворянской семье.

Учился в Тифлисской гимназии, а затем на историко-филологическом факультете Императорского Московского университета. Там он познакомился со своей будущей женой — Анной Васильевной Золотарской (Тиной), на которой женился в 1909 году. Вернувшись в Тифлис, начал работать учителем истории во 2-й женской гимназии. В этот же период вступил в Национально-демократическую партию и стал участвовать в борьбе за независимость Грузии.

В 1917 году отправился из Грузии в Стокгольм, чтобы установить контакты с немецкими политическими кругами, там он встретился с Георгием Мачабели и Михаилом Церетели, членами Комитета освобождения Грузии в Берлине. Они совместно разработали план по доставке оружия в Грузию немецкими подводными лодками и осуществили его в октябре того же года.

С 1918 по 1921 год активно участвовал в развитии Демократической Республики Грузии. Подписал 26 мая Акт о независимости Грузии и Декларацию независимости Грузии, был избран членом Учредительного собрания.

В 1921 году, после советизации, не эмигрировал, оставаясь в Грузии, продолжил свою работу на шерстяном производстве. В 1924 году, незадолго до антисоветского восстания, отправился за границу, чтобы закупить новое текстильное оборудование. Находясь в Стамбуле, узнал о восстании и расстреле своего брата Александра. Корабль, загруженный оборудованием, приобретенным для тифлисского завода Мод-Камволи, был отправлен в Батуми, сам Карумидзе переехал из Стамбула в Германию и стал активно участвовать в антисоветской деятельности.

Предложил печатать и распространять в СССР фальшивые советские деньги для ослабления советской экономики, что было одобрено, и вскоре Шалва Карумидзе вместе с Василом Садатирашвили и группой немцев начал печатать поддельные советские «червонцы» в Германии. Однако ограничить их обращение только территорией СССР не удалось, пострадали вкладчики и банки Германии.
Летом 1930 года Карумидзе был осуждён вместе с сообщниками, однако все они попали под амнистию. Из-за опасности ухудшения германо-советским отношений Карумидзе был снова судим и приговорён к двум годам и десяти месяцам (в это время он жил в Швейцарии). Это решение было отменено 28 июня 1934 года, после того как к власти в Германии пришла национал-социалистическая партия. Карумидзе была предоставлена ​​возможность приехать в Третий Рейх.

Был редактором грузинского националистического органа «Рок». Газета выходила в Берлине в 1934—1936 гг.

Перед началом Второй мировой войны переехал в Швейцарию. Умер 1 марта 1952 года в психиатрической больнице Берна.

Похоронен в Берне.

Литература 
 ირაკლი ხვადაგიანი, საქართველოს დამფუძნებელი კრება 1919. საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორია. გვ. 400—402, თბ., 2016
 გურამ შარაძე, ქართული ემიგრანტული ჟურნალისტიკის ისტორია. ტომი 6. გვ. 279—284, თბ., 2005
 მაია თვალავაძე, ყალბი ჩერვონეცები. საქართველოს რესპუბლიკა, გვ 6, 2009, 13 ივნისი, N117 (6218)

Примечания

Ссылки 
საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა (1918—1921)

ქარუმიძე შალვა ალექსანდრეს ძე 

შალვა ქარუმიძე

Члены Учредительного собрания Грузии